Clayton County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Clayton County Courthouse (Georgia)
 Clayton County Courthouse (Iowa), NRHP-Nr. 76000745